Патрик Бюрне (; ) —  мартиникский футболист, защитник клуба «Ним» и национальной сборной Мартиники.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Молодёжную карьеру провёл в структуре клуба «Ницца».

«Ницца» 
В 2016 году стал вызываться в основную команду «Ниццы». 8 декабря того же года дебютировал на профессиональном уровне, сыграв все 90 минут домашнего матча групповой стадии Лиги Европы против «Краснодара». Через 13 дней дебютировал во французской Лиге 1, отыграв весь матч против «Бордо».

«Ним» 
25 сентября 2020 года подписал 4-летний контракт с клубом «Ним».

Международная карьера 
Бюрне был включён в состав сборной Мартиник на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 в США. Сыграл во всех 3 матчах групповой стадии.

Статистика

Клубная

Примечания 

Футболисты Мартиники
Игроки сборной Мартиники по футболу
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Ним»